A Fekete Sereg [név eredetét lásd:Fekete sereg] egy kaposvári heavy metal zenekar, mely 1995 nyarán alakult. Dalaikban főleg magyar történelmi témákról énekelnek, középpontban a Hunyadiak korával. Az együttes fő dalszerzője és dalszövegírója a zenekaralapító gitáros Séta Attila. Eddigi albumaikat mind szerzői kiadásban jelentették meg.

Tagok 
 Horváth Gábor - ének (2011 - napjainkig)
 Séta Attila - gitár (1995 - napjainkig)
 Vörös Gábor - gitár (1995 - napjainkig)
 Szegvári Bálint - basszusgitár (2011 - napjainkig)
 Bodnár Rudolf - dob (1995 - 2003, 2004 - 2006, 2011 - napjainkig)

Korábbi tagok 
 Molnár Zsolt - ének (1995 - 2011)
 Takács Zoltán - dob (2006 - 2011)
 Törőcsik Tibor - basszusgitár (2004 - 2011)
 Ledniczky Árpád - dob (2003 - 2004)
 Sándor Tamás - basszusgitár (1998 - 2004)
 Batthyányi Péter "Pepe" (Messenger) - basszusgitár (1995 - 1998)

Diszkográfia

Források 
 Fekete Sereg - Rockbook.hu
 Fekete Sereg - Fémforgács
 Fekete Sereg dalszövegei, albumok, kotta, videó - Zeneszöveg.hu
Interjú - Rockgyemantok.hu
Első hadjárat album kritikája - Shock Magazin
Interjú - Kronos Mortus

További információk 
 Az együttes honlapja
 Az együttes Facebook-oldala
 Fekete Sereg - Táltosok Népe (Hivatalos szöveges videó) YouTube (4:41)

Magyar metalegyüttesek
1995-ben alakult együttesek